Torjun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Torjun, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Torjun, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar